Cori kan syfta på:

 Cori – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Personer
 Carl Ferdinand Cori (1896–1984), amerikansk biokemist
 Gerty Cori (1896–1957), amerikansk biokemist

Geografi

Italien 

 Cori, Italien, kommun, Lazio, Provincia di Latina, 

Robotskapade Italienförgreningar